11514 Tsunenaga – asteroide della fascia principale
 Tsunenaga – principe figlio dell'imperatore del Giappone Go-Daigo
 Hasekura Tsunenaga – samurai esploratore giapponese e servitore di Date Masamune, primo ambasciatore giapponese in Europa